Elaeagia är ett släkte av måreväxter. Elaeagia ingår i familjen måreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Måreväxter
Elaeagia